Cepivo ima več pomenov:
 cepivo v medicini
 cepivo v metalurgiji
 cepivo v botaniki
 cepivo v kulinariki

Glej še
 vcepek
 nacepek